Salomonson ist der Familienname folgender Personen:
  
 Godfried Salomonson (1838–1911), niederländischer Textilfabrikant
 Herman Salomonson (1892–1942), niederländischer Journalist und Schriftsteller  
 Joseph Salomonson (1853–nach 1908), niederländischer Konsul, Unternehmer und Lebensreformer
 Leonardus Salomonson (1868–1955), bekannter unter seinem Pseudonym Leo Nardus, niederländischer Maler, Kunsthändler und Fechter

Siehe auch:
 Salomonsen
 Salomonsohn